Fred Allen peut désigner :
 Fred William Allen (1848-1867), un patriote irlandais ;
 Fred Allen (1890-1964), un athlète américain qui a disputé les Jeux olympiques d'été de 1912 ;
 Fred Allen (1894-1956), un acteur américain ;
 Fred Allen (1896-1955), un monteur et réalisateur américain ;
 Fred Allen (1920-2012), un joueur de rugby à XV international néo-zélandais.